Affût peut désigner :
 affût, une technique de chasse qui consiste à rester caché dans l'attente d'une proie (on utilise aussi cette technique en photographie animalière) ;
 affût, une partie d'une pièce d'artillerie.

Voir aussi 
 Affût Scarff, un système de montage de mitrailleuses sur avion